Die Scottish Football League Division One wurde 1954/55 zum 55. Mal ausgetragen. Es war zudem die 58. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 11. September 1954 und endete am 30. April 1955. In der Saison 1954/55 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der FC Aberdeen. Trotzdem qualifizierte sich Hibernian Edinburgh aus unbekannten Gründen für die erste Ausgabe des Europapokal der Landesmeister in der Saison 1955/56. Da die Liga für die folgende Saison auf achtzehn Teams aufgestockt wurde gab es in dieser Spielzeit keinen Absteiger. Torschützenkönig wurde mit 21 Treffern Willie Bauld von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1954/55 bei statto.com
 Scottish Division One 1954/55 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1954/55
1954 55